Anil Ambani – imprenditore indiano
 Dhirubhai Ambani – imprenditore indiano
 Mukesh Ambani – imprenditore indiano